Rio может означать:

 Kia Rio — легковой автомобиль корейской компании Kia Motors.
 «Rio» () — мультфильм 2011 года.
 Rio — второй студийный альбом британской нью-вейв-группы Duran Duran.
 Rio: Rainbow Gate! — тринадцатисерийное аниме производства студии Xebec.
 RIO — Rock in Opposition, музыкальное движение конца 1970-х.
 Rio (аудиоплеер) (англ.) — линейка цифровых аудиоплейеров, выпускавшихся в США с 1998 по 2003 г., вытесненная с рынка плеером iPod.
 rio (оконная система) (англ.) — оконная система для операционной системы Plan 9

См. также 
 Рио

Примечания